Mary Byrne ist der Name folgender Personen:

* Mary Byrne, alternativer Name von Mary Burns (1821–1863), irische Baumwollspinnerin und Lebenspartnerin von Friedrich Engels
 Mary Byrne (Squashspielerin) (* 1955/1956), irische Squashspielerin
 Mary Byrne (Sängerin) (* 1959), irische Sängerin und Songwriterin